Ardin bezeichnet:
  Ardin (Harfe), eine westafrikanische Winkelharfe
 Ardin (Deux-Sèvres), eine französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 einen 1650 m hohen Berggipfel in den bulgarischen Rhodopen

Ardin ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Ardin (* 1979), Diakonin und Bloggerin 
 Johann Friedrich Ardin, zu Beginn des 18. Jahrhunderts Miniaturmaler am kurpfälzischen Hof in Düsseldorf 
 Pierre-Marie-Etienne-Gustave Ardin (1840–1911), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Sens